Кане́лаш (; ) — власна назва. Іспанський і старопортугальський варіант — Канелас.

Топоніми

Канелаш (Арока) 
 Канелаш (Ештаррежа) 
 Канелаш (Пенафієл)